ES, Es oz. es je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Salvador.
 ISO 3166 oznaka za Španijo
 ISO 639 oznka za španščino

 éS je ime rolkarskega podjetja.

Glej tudi 

Kratice